Glay est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
Glay (Doubs), commune française, située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Glay (Rhône), hameau de Saint-Germain-Nuelles.

Patronyme 
 Émile Glay (1878-1936), instituteur français, fondateur en 1920 du Syndicat national des instituteurs dont il était secrétaire général adjoint.

Musique 
 Glay (groupe) (グレイ), un groupe de rock japonais originaire de Hakodate, Hokkaidō au Japon.